, film britannique de Reginald Denham, sorti en 1934.
 Brides to Be, film américain de Kris et Lindy Boustedt, sorti en 2016.